Hela steht für:
 (699) Hela, Asteroid des Hauptgürtels
 HeLa-Zellen, in der Zellbiologie verwendete Zelllinie von Henrietta Lacks
 Hela, Markenname für Mischgewürze, siehe Hela Gewürzwerk Hermann Laue
 hela Profi Zentrum, deutsche Handelskette mit verschiedenen Fachmärkten

Schiffe:
 Hela (Schiff, 1854), Kriegsschoner der Preußischen Marine
 SMS Hela (1895), Aviso der Kaiserlichen Marine
 M 135 (Schiff, 1919), zeitweise Hela, Flottentender der Reichs- und Kriegsmarine
 Hela (Schiff, 1940), Flottentender/Führungsschiff der Kriegsmarine 

Geografie:
 Halbinsel Hel, deutsch Hela, Halbinsel in der Danziger Bucht, Polen
 Hela Province, Provinz in Papua-Neuguinea
 Hel (Stadt), deutsch Hela, Hafenstadt auf der Halbinsel Hela, Polen
 Hela Kunda, Dorf in Gambia

HELA steht für:
 HELA, Abkürzung für die Traktorenfabrik Hermann Lanz Aulendorf

Siehe auch:
 Helas
 Hella (Begriffsklärungen)

Abkürzung